Das Herrendoppel der French Open 1998 war ein Tenniswettbewerb in Paris.

Titelverteidiger waren Jewgeni Kafelnikow und Daniel Vacek. Das Finale bestritten Jacco Eltingh und Paul Haarhuis gegen Mark Knowles und Daniel Nestor, welches Eltingh und Haarhuis in drei Sätzen gewannen. Dies war ihr zweiter gemeinsamer Triumph bei den French Open (nach 1995) und ihr vierter gemeinsamer Grand-Slam-Titel insgesamt.

Setzliste

Hauptrunde

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Weblinks 
 Draw auf ATPworldtour.com (englisch)
 Draw auf ITFtennis.com (englisch)

Herrendoppel
1998